Фишка — в некоторых настольных играх, небольшая фигурка, размещаемая игроком на поле по определённым правилам.
 Фишка казино — небольшая пластинка, обычно круглой формы, используемая как заменитель денег в азартных играх.
 Фишка — аквапарк в составе парка «Дельфин» в Воронеже.

Устойчивые выражения 
 «Фишка дальше не идёт» — фраза из обихода игроков в покер, получившая более широкое распространение благодаря президенту США Гарри Трумэну, который сделал её своим девизом.
 «Голубые фишки» — акции, ценные бумаги наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний.

В кинематографе 
 «Это фишка Джерси» — эпизод 1409 (№ 204) сериала «Южный парк».
 «Криминальная фишка от Генри» — криминальная комедия режиссёра Малькольма Венвилля.

См. также 
 Фишки
 Жетон